Geografia:
 Canadà:
 Clearwater (Colúmbia Britànica)
 Clearwater (Manitoba)
 Llacs Clearwater, llacs localitzats a la província del Quebec
 Hong Kong:
 Badia de Clear Water
 Estats Units: 
 Clearwater (Carolina del Sud)
 Clearwater (Florida)
 Clearwater (Kansas)
 Clearwater (Minnesota)
 Clearwater (Missouri)
 Clearwater (Nebraska)
 Clearwater (Washington)
 Comtat de Clearwater (Idaho)
 Comtat de Clearwater (Minnesota)
 Clearwater Township (Michigan)
 Clearwater Township (Minnesota)
 Clearwater Township (Nebraska)
 Clearwater Mountains, serralada del nord d'Idaho
 Altres:
 Creedence Clearwater Revival, un grup de rock estatunidenc